Гайак (, ) — город, муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн, округ Альби.

Коммуна расположена на расстоянии около 560 км на юг от Парижа, 50 км на северо-восток от Тулузы, 21 км на запад от Альби.

Центр винодельческого района (аппеллясьона) с традициями производства насыщенных «чёрных вин», восходящими к Средним векам.

Демография

Известные уроженцы 
 Виалар, Эмилия де (1797—1856) — французская католическая святая;
 Оливье Монтерубио (род. 1976) — талантливый футболист-центрфорвард.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Коммуны департамента Тарн
Города Франции